Lipany je název několika míst:

 Lipany (Praha) – městská čtvrť a katastrální území v Praze (městská část Praha-Kolovraty)
 Lipany – bývalá obec, sloučená do obce Lipence, připojené později k Praze (městská část Praha-Lipence)
 Lipany (Vitice) – část obce Vitice v okrese Kolín
 poblíž byla svedena bitva u Lipan (1434)
 Lipany (okres Sabinov) – město v Prešovském kraji na východním Slovensku

Lipany byl také název divadelní kočovné společnosti fiktivního českého génia Járy Cimrmana

Externí odkazy